National Basketball Association 1995/1996 var den 50:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 3 november 1995 och avslutades den 21 april 1996 efter 1.189 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 29 lagen spelade 82 matcher var.

Söndagen den 16 juni 1996 vann Chicago Bulls sin fjärde NBA-titel efter att ha besegrat Seattle SuperSonics med 4-2 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

All Star-matchen spelades den 11 februari 1996 i Alamodome i San Antonio, Texas. Eastern Conference vann matchen över Western Conference med 129-118.

NBA återvände till Kanada efter 49 år när Toronto Raptors från Toronto, Ontario och Vancouver Grizzlies från Vancouver, British Columbia spelade sina första säsonger.

Chicago Bulls satte NBA-rekord i antalet vinster under grundserien med 72 segrar på 82 matcher.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Chicago Bulls mot Seattle SuperSonics

Chicago Bulls vann finalserien med 4-2 i matcher

Källor 

NBA 1995/1996 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 1995/1996 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 1996 på basketball-reference.com
NBA history 1995/1996 på nba.com (Engelska)

Externa länkar

1995 i Kanada
1995 i USA
1996 i Kanada
1996 i USA
Basketsäsongen 1995/1996
1995/1996